

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Zimnodół – przysiółek wsi Nowolesie  w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Strzelin
 Zimnodół – wieś w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Olkusz